Klapa Certissa (također i Ženska klapa Certissa), ženska je klapa iz Đakova, osnovana 10. listopada 2011.

Nazvana je po istoimenom rimskom naselju na području današnjega Đakova.

Osnivač je i domaćin Smotre klapa u Slavoniji „U srcu te nosim”, koja se održava početkom rujna u Đakovu, kao dio gradskoga događaja „Zvonila su zvona katedrale naše”.

Redoviti je sudionik Đakovačkih vezova, Adventa u Đakovu i Smotre starogradskih pjesama i plesova. Sudjelovala je u emisiji Lijepom našom HRT-a.

God. 2015. sudjelovala je na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu.

Sudjelovala je i na Susretu mješovitih klapa u Zagrebu (2017.), Otočnom susretu klapa u Tkonu (2017., 2018.), klapskim smotrama duž jadranske obale te u Hercegovini.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Facebookova stranica

Đakovo
Hrvatske klape